Sinne se poate referi la una dintre următoarele localități din Ucraina:
 Sinne, Balta,  comună în raionul Balta, regiunea Odesa, Ucraina, formată numai din satul de reședință
 Sinne, Bilohirsk, un sat în comuna Muromske din raionul Bilohirsk, Republica Autonomă Crimeea, Ucraina
 Sinne, Kobeleakî, un sat în comuna Vasîlivka din raionul Kobeleakî, regiunea Poltava, Ucraina
 Sinne, Krasnopillea, localitatea de reședință a comunei Sinne din raionul Krasnopillea, regiunea Sumî, Ucraina